Urup může znamenat:
 Urup (ostrov) — ostrov v Kurilských ostrovech
 Urup (řeka) — řeka v Karačajsko-čerkeské republice
 Urup (vesnice) — vesnice v Karačajsko-čerkeské republice
 Urup (hora) — hora v pohoří Velký Kavkaz